Der Premierminister von Kirgisistan ist seit der Schaffung des Amtes Regierungschef von Kirgisistan. Seine Kompetenzen wurden durch das Verfassungsreferendum 2010 und den Wechsel zu einem parlamentarischem Regierungssystem ausgeweitet. Durch ein von Präsident Dschaparow angestoßenenes zweites Verfassungsreferendum wurde dieser Schritt inzwischen rückgängig gemacht.

Liste der Amtsinhaber

Siehe auch 
 Politisches System Kirgisistans
 Liste der Präsidenten von Kirgisistan

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Regierung (russisch, kirgisisch)
 
 

Kirgisistan
!Liste